Рамазан Кабдолдинович Елибаев (род. 4 августа 1947, Енбек, Катон-Карагайский район, Казахстан) — казахский певец и композитор, автор и исполнитель песен «Нурекем», «Тумарым», «Жаным-ау», «Не пайда», «Коздер-ай», «Жас улан», «Балалык кайран бал шагым», «Коныл куйы» и других. Лауреат различных международных конкурсов и фестивалей в составе ансамбля «Гульдер». Заслуженный деятель Республики Казахстан.

Биография 
Родился 4 августа 1947 года в селе Енбек, Катон-Карагайского района, Восточно-Казахстанской области. В 1965 году окончил обучение в интернате им. Султанмахмута Торайгырова в селе Шынгыстай и поступил в только что открывшуюся двухгодичную Алматинскую оперную студию в Алма-Ате. В 1967 году обучаясь в Казахской Государственной Консерватории им. Курмангазы по классу вокала был призван в армию. В 1968—1970 годах прошёл воинскую службу в Кушке, окончил офицерские курсы, в 1970 году был принят в Ансамбль песни и танца МВД Казахской ССР.

В 1973 году был приглашен в только что открывшуюся Алматинскую филармонию, в эстрадный ансамбль «Алматы Ауендеры», в состав которого входил женский инструментальный квартет «Майра». Работал качестве руководителя и солиста. В 1975 году организовал запись грампластинки и первого короткометражного фильма об этом ансамбле.

В 1976 году по решению Министерства Культуры Казахской ССР был переведен в Государственный молодежно-эстрадный ансамбль «Гульдер», до 1982 года работал в нём в качестве солиста-вокалиста с такими исполнителями, как Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Кайрат Байбосынов, Муратбек Жунусбеков, Макпал Жунусова и другими. С 1976 по 1982 годы объездил с этим коллективом с концертами весь Советский Союз, более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, в 1978 году стал лауреатом 11-го Международного фестиваля молодёжи и студентов, прошедшего в Гаване. Песни Рамазана Елибаева — «Тұмарым», «Жаным-ау», «Көздер-ай» — были шлягерами 80-х годов.

В 1982 году работал в качестве художественного руководителя а потом и директора Дворца культуры АХБК Алма-Аты. С 1983 года снова сменила работу и до выхода на пенсию проработал в Алматинской областной филармонии в качестве солиста-вокалиста.

С 2003 года находится на пенсии, проживает в Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской Области, продолжая творческую деятельность. В 2006 году решением Первого Президента РК удостоен звания «Заслуженный деятель Республики Казахстан» за значительный вклад в культуру и искусство.

Примечания

Источники 
 Творческий вечер в честь 70-летия певца и композитора Рамазана Елибаева состоялся на Востоке // 23.11.2017
 Секс-символы советского Казахстана — девушки, которым подражали 50 лет назад // Спутник, 23.07.2019
 http://www.np.kz/people/4032-u_nikh_bitly_u_nas__gulder.html У них «Битлы», у нас — «Гульдер»

Родившиеся в Восточно-Казахстанской области
Заслуженные деятели Казахстана
Композиторы Казахстана
Персоналии:Катон-Карагайский район
Певцы и певицы Казахстана